Joan XIV de Constantinoble o Joannes Calecas, patriarca de Constantinoble del 1333 al 1347
 Manuel Calecas, religiòs i escriptor